Timothy Mark Thomas (n. 1977), cestista statunitense
Timothy Thomas jr. (n. 1974), hockeista su ghiaccio statunitense
Tim Thomas, chitarrista statunitense